

Patronyme 

 Hervé Lamizana (1981-), joueur ivoirien de basket-ball.
 Mariam Lamizana (1951-), femme politique et militante associative burkinabè.
 Sangoulé Lamizana (1916-2005), militaire et homme d'État voltaïque, père de Mariam Laminiza